Мона́ков — русская фамилия.

Известные носители 
 Монаков, Дмитрий Витальевич (1963—2007) — советский и украинский спортсмен-стрелок.
 Монаков, Василий Васильевич (род. 1983) — российский футболист.
 Монаков, Илья (род. 1988) — эстонский футболист.
 Монаков, Константин фон (1853—1930) — российско-швейцарский невролог, нейроанатом, нейропсихолог.
 Монаков, Сергей Фирсович (1897—1939) — деятель ГПУ/НКВД СССР, капитан госбезопасности.
 Монаков, Юрий Борисович (1942—2011) — советский химик, академик РАН.

См. также 
 Манаков
 Монаково
 Монахов